Fromhold Jan Wolff (zm. 1665) – generał artylerii koronnej, ciwun persztuński, starosta dyneburski 
 Fromhold Wolff (zm. 1684) – łowczy inflancki, koniuszy inflancki